Występy w europejskich pucharach hiszpańskiego klubu piłkarskiego Deportivo La Coruña.

Wykaz spotkań pucharowych

1993–2000

2001–2020

Bibliografia 

 

Deportivo La Coruña
Hiszpańskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach